Afonso Domingues (1330-1402), architecte portugais ;
 André Domingues (2001-), coureur cycliste portugais ;
 Kleiton Domingues (1988-), footballeur brésilien ;
 Mário Domingues (1899-1977), écrivain et journaliste portugais ;
 Michael Simões Domingues (1991-), joueur de football portugais.

Pseudonyme 

 Elias Gaspar Pelembe dit Dominguês (né en 1983), est un footballeur mozambicain.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais